Ломенка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ломенка — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Ломенка — деревня в Угранском районе Смоленской области.